Sargento - um grupo de patentes militares
Sargento de Mar e Guerra - uma antiga patente militar
Rio Sargento - um rio brasileiro
Sargento (ave) - uma espécie de ave sul-americana
Bagre-cacumo - uma espécie de peixe bagre do Atlântico ocidental
Castanheta-das-rochas - uma espécie de peixe listrado

Desambiguação